Pellacalyx är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pellacalyx ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Pellacalyx